Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Menard () :
le comté de Menard, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Menard, situé dans l'État du Texas.